

Cinema 
 Fuoco incrociato (Man or Gun) – film del 1958 diretto da Albert C. Gannaway
 Fuoco incrociato – film del 1988 diretto da Alfonso Brescia
 Fuoco incrociato (Rapid Fire) – film del 1989 diretto da David A. Prior
 Fuoco incrociato (Point of Impact) – film del 1993 diretto da Bob Misiorowski
 Fuoco incrociato (Crossfire Trail) – film del 2001 diretto da Simon Wincer

Letteratura 
 Fuoco incrociato (Day of the Ram) – romanzo di William C. Gault del 1956, n. 657 de Il Giallo Mondadori
 Fuoco incrociato (Crossfire) – romanzo di Andy McNab del 2007